Адольф Вильгельм Абель (нем. Adolf Wilhelm Abel, род. 18 октября 1914, Мёрс — ум. 26 августа 1944, Гура-Галбеней, Молдавия, СССР) — офицер германской армии, подполковник. Участник боевых действий во время Второй мировой войны как на Западном, так и на Восточном фронтах, за особую храбрость награждённый высшими боевыми наградами нацистской Германии.

Биография 
Адольф Абель, после окончания пехотного военного училища, поступает фанен-юнкером в июне 1934 года в состав 5-го батальона 2-го пехотного полка рейхсвера. В том же году становится ефрейтором. В 1936 году выслуживает офицерское звание лейтенанта. В 1938 году проходит курс обучения по программе противотанковой обороны. К началу Второй мировой войны он в звании обер-лейтенанта находится в составе 23-го пехотного полка 161-й пехотной дивизии. Участник Польской кампании (1939), битвы за Францию (1940), операции «Барбаросса» (1941), Минско-Белостокского сражения (1941), Смоленской битвы (1941), второй битвы за Харьков (1942), Ясско-Кишинёвской оборонительной операции (1944). Был многократно ранен. В декабре 1942 года был произведён в капитанское звание (в составе 301-го гренадерского полка), в сентябре 1943 года — в майоры и командующие 364-го гренадерского пехотного полка.

На рассвете, 26 августа 1944 года погиб в бою близ селения Гура-Галбеней в Молдавии, будучи подполковником, командующим 570-м пехотным гренадерским полком.

По словам очевидцев Абель подорвал с помощью прикрепляемого кумулятивного заряда советский танк, идущий на немецкие позиции, но не успел отбежать достаточно далеко и был смертельно ранен, множеством осколков от разлетевшейся брони.

Награды 
 Железный крест 2-го класса (25 июня 1940 года)
 Железный крест 1-го класса (27 октября 1940 года)
 Нагрудный знак За ранение (чёрный, 13 августа 1941 года)
 Нагрудный знак За ранение (серебряный, 20 ноября 1942 года)
 Нагрудный штурмовой пехотный знак (30 сентября 1941 года)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» (15 апреля 1942 года)
 Немецкий крест в золоте (13 декабря 1942 года)
 Рыцарский крест Железного креста (23 сентября 1943 года).

Литература 
 Walther-Peer Fellgiebel (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945 (на немецком языке). Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5.
 Patzwall, Klaus D. and Scherzer, Veit (2001). Das Deutsche Kreuz 1941—1945 Geschichte und Inhaber Band II (in German). Norderstedt, Germany: Verlag Klaus D. Patzwall (in German). ISBN 3-931533-45-X.
 Scherzer, Veit (2007). Ritterkreuzträger 1939—1945 Die Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939 von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündeter Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchives (in German). Jena, Germany: Scherzers Miltaer-Verlag. ISBN 978-3-938845-17-2.
 Thomas, Franz and Wegmann, Günter (1987). Die Ritterkreuzträger der Deutschen Wehrmacht 1939—1945 Teil III: Infanterie Band 1: A-Be (in German). Osnabrück, Germany: Biblio-Verlag. ISBN 3-7648-1153-6.

Дополнения 
 Вторая мировая война на Awards.com 
 Справочник вермахта 
 Награждённые рыцарским крестом 1939—1945

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 18 октября
Родившиеся в 1914 году
Родившиеся в Мёрсе
Умершие 26 августа
Умершие в 1944 году
Подполковники Германии
Погибшие в боях Второй мировой войны